Gedenkjahr 2018 steht für:

 Gedenkjahr 2018 (Deutschland), Gedenkjahr für die Ereignisse der Jahre 1848, 1918, 1948 und 1968 in Deutschland
 Gedenkjahr 2018 (Österreich), Gedenkjahr für die Ereignisse der Jahre 1848, 1918, 1938, 1948 und 1968 in Österreich